Vista Hermosa eller Vistahermosa kan syfta på:

Colombia 

 Vistahermosa (kommun), Meta, 
 Vista Hermosa, Colombia, Meta,

Mexiko 

 Vista Hermosa, Ometepec, 
 Vista Hermosa, Linares, 
 Vista Hermosa, San Juan Evangelista, 
 Vistahermosa de Negrete, ort, Michoacán de Ocampo, Vista Hermosa, 
 Vista Hermosa, Durango, Cuencamé, 
 Vista Hermosa kommun, Michoacán de Ocampo, 
 Vista Hermosa, Jalpan, 
 Vista Hermosa, Huajuapan de León, 
 Vista Hermosa, San Juan del Río, 
 Vista Hermosa, Soltepec, 
 Vista Hermosa, Santiago Tuxtla, 
 Vista Hermosa, Cuautempan, 
 Vista Hermosa, San Sebastián Ixcapa, 
 Vista Hermosa, Guadalupe, 
 Vista Hermosa, Atlahuilco, 
 Vista Hermosa, Tres Valles, 
 Vista Hermosa, Acapulco de Juárez 
 Vista Hermosa, Cotija, 
 Vista Hermosa, Chilapa de Álvarez, 
 Vista Hermosa, Tlaquilpa, 
 Vista Hermosa, Omealca, 
 Vista Hermosa, San Sebastián Tlacotepec, 
 Vista Hermosa, San Miguel Chimalapa, 
 Vista Hermosa, Corregidora, 
 Vista Hermosa, Tamaulipas, Matamoros, 
 Vista Hermosa, Chichiquila, 
 Vista Hermosa, Zacapu, 
 Vista Hermosa, Tezonapa, 
 Vista Hermosa, San Francisco del Rincón, 
 Vista Hermosa, Actopan, 
 Vista Hermosa, Múgica, 
 Vista Hermosa, Cochoapa el Grande, 
 Vista Hermosa, Ixtaczoquitlán, 
 Vista Hermosa, Izúcar de Matamoros, 
 Vista Hermosa, Olinalá, 
 Vista Hermosa, Hueytamalco, 
 Vista Hermosa, Soledad de Doblado, 
 Vista Hermosa, Ocampo, 
 Vista Hermosa, Florencio Villarreal, 
 Vista Hermosa, Cuetzalan del Progreso, 
 Vista Hermosa, Acatepec, 
 Vista Hermosa, Honey, 
 Vista Hermosa, Santa María Chilchotla, 
 Vista Hermosa, Jesús Carranza, 
 Vista Hermosa, Lafragua, 
 Vista Hermosa, San Pablo Tijaltepec, 
 Vista Hermosa, Cotaxtla, 
 Vista Hermosa, Baja California, Ensenada, 
 Vista Hermosa, Ayutla de los Libres, 
 Vista Hermosa, Isla, 
 Vista Hermosa, Santa Catarina Yosonotú, 
 Vista Hermosa, Hidalgo, Ixmiquilpan, 
 Vista Hermosa, Chiapas, Huixtla, 
 Vista Hermosa, Tlapa de Comonfort, 
 Vista Hermosa, Tlacoapa, 
 Vistahermosa, Palenque, 
 Vistahermosa, Teopisca, 
 Vistahermosa, San Cristobal De Casas, 
 Vistahermosa, Berriozábal, 
 Vistahermosa, Oxchuc,